Euhus ist der Name von

 Walter Euhus (* 1939), deutscher Radfahrer, Autor und Sammler von Antiquitäten rund um das Thema Fahrradfahren
 Hans-Walter Euhus (* 1942), deutscher Lehrer, Gründer einer christlichen Schule in Buchholz und Kinderbuch-Autor